Al Casey (jazzgitarist), Amerikaans jazzgitarist (1915–2005)
 Al Casey (rockgitarist), Amerikaans rock-'n-roll-gitarist (1936–2006)